Murilo Borges Moreira (Fortaleza, 13 de julho de 1913 — 2 de maio de 1982) foi general do Exército do Brasil que governou Fortaleza entre 1963 e 1967.

Era filho de Narcisa da Cunha Borges Moreira e do comerciante José da Rocha Moreira. Terminados os estudos no Colégio Marista Cearense, seguiu para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Militar de Realengo, saindo aspirante a oficial em 1932, com apenas dezenove anos. Serviu em Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro. Fez os cursos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra. Visitou oficialmente os Estados Unidos. Foi Secretário de Policia e Segurança Pública do Ceará entre 1955 e 1957. Integrou o gabinete do Ministro de Guerra, General Henrique Teixeira Lott. 

Prefeito de Fortaleza entre 1963 e 1967, tendo sido o último prefeito eleito antes da ditadura militar de 1964. Seu governo foi marcado especialmente pela reforma na Praça do Ferreira que retirou da praça uma coluna com um relógio e a demolição de um abrigo para táxis e ônibus ao lado da praça. Também foi diretor do Banco do Nordeste entre 1968 e 1978.

Faleceu aos 68 anos de idade, de infarto do miocárdio, enquanto assistia à missa na Igreja São Vicente de Paulo, na Aldeota, em companhia de sua esposa e de suas netas. Foi casado com Cândida da Costa Moreira, com quem teve filhos. Através de sua irmã, Susana Moreira Filomeno Gomes, é tio dos ex-deputados federais Cláudio e Sérgio Filomeno Filomeno.

Em Fortaleza existe uma praça, uma avenida, um estádio de futebol e uma escola com seu nome.

Ligações externas 
 Lei de 1982 nomeando praça de Fortaleza
 Lei de 1984 nomeando avenida de Fortaleza
 Lei de 1987 nomeando praça esportiva de Fortaleza

Generais do Brasil
Naturais de Fortaleza
Prefeitos de Fortaleza
Secretários estaduais do Ceará